Wambsganß ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wambsganß (1886–1979), deutscher Lehrer, NS-Politiker und evangelischer Synodalpräsident
 Georg Valentin Wambsganß (1879–1942), deutscher Politiker und protestantischer Pfarrer
 Joachim Wambsganß (* 1961), deutscher Astrophysiker
 Martin Wambsganß (* 1958), deutscher Autor und Dozent

Siehe auch:
 Wambsganss, Asteroid